Every Day6 es un proyecto para la banda de rock surcoreano DAY6. El proyecto incluye pre-conciertos, lanzamientos y días de conciertos para la banda. La banda lanzará sencillos el 6 de cada mes y también celebrará conciertos.

Listado de pistas

Enero

Febrero

Marzo

Conciertos

Referencias

Enlaces externos 
 "I Wait" video musical
 "You Were Beautiful" video musical
 "How Can I Say" video musical

JYP Entertainment singles
K-pop concerts